Starkweather ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Starkweather (1938–1959), US-amerikanischer Serienmörder
 David A. Starkweather (1802–1876), US-amerikanischer Politiker
 Gary Starkweather (1938–2019), US-amerikanischer Ingenieur
 George A. Starkweather (1794–1879), US-amerikanischer Politiker
 Henry H. Starkweather (1826–1876), US-amerikanischer Politiker
 John Converse Starkweather (1829–1890), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Samuel Starkweather (1799–1876), US-amerikanischer Politiker

Starkweather bezeichnet außerdem:

 Starkweather (North Dakota), einen Ort in den Vereinigten Staaten